Katalonien runt 2021 var den 100:e upplagan av det spanska etapploppet Katalonien runt. Cykelloppets sju etapper kördes mellan den 22 och 28 mars 2021 med start i Calella och målgång i Barcelona. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av brittiska Adam Yates från cykelstallet Ineos Grenadiers.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Katalonien runt 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Spanien